Sebastian Cabot, kan avse:

 Sebastian Cabot (skådespelare), en brittisk skådespelare
 Sebastiano Caboto, en italiensk upptäcktsresande